Mordacq je priimek več ljudi:
 Henri Mordacq, francoski general
 Jean Mordacq, francoski general